Deux navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Cleveland :
 le , un yacht royal lancé en 1671 ;
 le , un destroyer de  qui participe à la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 
 

Cleveland